Cabreuva (hout), een houtsoort
 Cabreúva, een gemeente in Brazilië
 Cabreuva (geslacht), een geslacht van boktorren